|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2018 vond plaats van 7 tot en met 18 maart 2018 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 30e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2018. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan dit verplichte toernooi namen alle speelsters uit de top 30 deel.

Het 24e reekshoofd Jelena Vesnina was de titelverdedigster van het toernooi. Zij verloor echter in de derde ronde van de Duitse Angelique Kerber.

De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep bereikte de halve finale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

De ongeplaatste Naomi Osaka uit Japan won het toernooi. In de finale versloeg zij de als 20e geplaatste Russin Darja Kasatkina in twee sets. Osaka wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zelfs was zij de eerste Japanse speelster die dit prestigieuze toernooi won.

De Belgische Elise Mertens was het 22e reekshoofd en was hierdoor vrijgesteld in de eerste ronde. In de tweede ronde werd zij echter uitgeschakeld door de Chinese Wang Qiang.

Ook de Nederlandse Kiki Bertens was als 29e reekshoofd vrijgesteld in de eerste ronde – ook Bertens verloor haar tweederondepartij van de Amerikaanse Serena Williams, die haar rentree maakte op het toernooi na haar zwangerschap. 

De Belgische Kirsten Flipkens geraakte niet verder dan de eerste ronde – zij verloor van de Russin Jekaterina Makarova. Ook haar landgenote Alison Van Uytvanck geraakte niet verder dan de eerste ronde. Zij verloor van de Kazachse Joelija Poetintseva. 

De Belgische Yanina Wickmayer had zich via de kwalificaties op de hoofdtabel geplaatst. Zij bereikte de tweede ronde waarin zij verloor van de Australische Darja Gavrilova.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters waren de Taiwanese Latisha Chan en de Zwitserse Martina Hingis. Aangezien Hingis eind 2017 besliste te stoppen met tennissen, kwam enkel de eerste haar titel verdedigen. Latisha Chan speelde opnieuw aan de zijde van haar zus Chan Hao-ching – zij vormden het tweede reeks­hoofd en werden in de tweede ronde uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová won het toernooi. In de op zaterdag 17 maart gespeelde finale versloegen zij het als eerste geplaatste Russische koppel Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Taiwanese Hsieh had daar­naast twintig eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Strýcová ook twintig.

De Nederlandse Kiki Bertens en Johanna Larsson uit Zweden waren het zevende reekshoofd – zij werden meteen in de eerste ronde uitgeschakeld door het ongeplaatste Belgisch/Nederlands duo Elise Mertens en Demi Schuurs. Die verloren daarna hun tweederondepartij van het ongeplaatste Spaanse duo Lara Arruabarrena en Arantxa Parra Santonja.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde aan de zijde van de Servische Nina Stojanović – zij verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 

  Enkelspel
  Dubbelspel

  Toernooischema ITF

Indian Wells 2018
Indian Wells